Giovanni Sansone (1888–1979), mathématicien italien.
 Nicola Sansone (1991-), un footballeur italien-allemand
 (Patrick) "Pat" (Anthony) Sansone (1969-)
 Raffaele (Rafael) Sansone (Sansoni) (Galeoti) Riario (della Rovere) (1461-1521)
 Raffaele Sansone (1910-1994) 
 Sylvain Sansone (1967-), footballeur français

Voir aussi 
 
 Samson  (, , )
 Samson contre Hercule (), un film franco-italien réalisé par Gianfranco Parolini et sorti en 1961

Références 

Patronyme italien